Numon Nematow (; , Numan Niegmatowicz Niegmatow; ur. 5 marca 1927 w Chodżencie, zm. 14 lutego 2011 tamże) – radziecki i tadżycki archeolog i historyk, zasłużony działacz nauki Tadżyckiej SRR (1987), członek rzeczywisty Akademii Nauk Republiki Tadżykistan (od roku 1994), honorowy mieszkaniec miasta Chodżent. 

W 1948 roku ukończył Leninabadski Państwowy Instytut Pedagogiczny im. Siergieja Kirowa (obecnie Chodżencki Uniwersytet Państwowy im. Bobodżana Gafurowa). W latach 1948–1953 studiował w aspiranturze Leningradskiego Uniwersytetu Państwowego, gdzie obronił pracę kandydacką pod kierunkiem . W 1969 roku uzyskał stopień doktora nauk historycznych. Ponad 40 lat pracował w Instytucie Archeologii Akademii Nauk Republiki Tadżykistanu. Jest zdobywcą wielu nagród, m.in. Orderu Przyjaźni (Tadżykistan).

Publikacje naukowe 
 Уструшана в древности и раннем средневековье. - Тр. АН Тадж.ССР. Т.55. -Сталинабад, 1957; 
 Средневековый Шахристан (Материальная культура Уструшаны, в. 1). - Д., 1966 (в соавт.); 
 Кашфиёти Панчакенти кадима. - Д., 1972; 
 Уртакурган и Термизактеппа (материальная культура Уструшаны). - Д., 1973 (в соавт.);   
 Государство Саманидов (Мавераннахр и Хорасан в 1Х-Х вв.). - Д., 1977; 
 Абу Махмуд Худжанди. - Д., 1989 (в соавт.); 
 Давлати Сомониён. - Д., 1989; 
 О концепции и хронологии этногенеза таджикского народа проблемы этногенеза и этнич.ист. народов Ср.Азии и Казахстана. -М.,1990; 
 Таджикский феномен: история и теория. -Д.,1997; 
 Из истории Ленинабадской области: метропольный Согд, геополитика, люди и воспоминания. -Худжанд, 2000 (в соавт.); 
 Академик Мухаммад Асимов (Осими) – выдающийся учёный, общественный деятель, гуманист. -Худжанд, 2000 (в соавт.); 
 Давлати тоҷикбунёди Сомониён. - Д., 1999;
 Исмоили Сомонӣ: Тавсифи таърихию маънавии шахсият. - Хуҷанд, 2001; 
 Крупный учёный-историк, педагог, библиограф, археограф и патриот Абдусамад Кадыров. - Худжанд, 2002 (в соавт.); 
 Концепция истории дипломатии таджикского народа. - Худжанд, 2004; 
 Прародина ориев. - Душанбе, 2005; 
 Арйана и Арйанаведжа. - Худжанд: Ношир, 2006 (в соавт.).

Literatura o N. Nematowie 
 Негматов Нумон Негматович. - Душанбе, 1987; 
 Н.Н.Негматов. - Душанбе,1998; 
 С.А.Абдуллоев, А.Кадыров. Академик Н.Н.Негматов - выдающийся таджикский учёный гуманитарий и аналитик. - Худжанд, 1998; 
 Б.Икромов. Шамъи дар нимашаб фурӯзон гашта. - Хуҷанд, 2001; 
 Х.Пирумшоев. «Таджикский феномен» академика Нумана Негматова. - Худжанд, 2001; 
 М.Хочаев. Диле пур аз меҳри илм. - Хуҷанд, 2002; 
 М.Мирраҳим. «Ватани ман дар кучост?». Гуфтугу бо Нӯъмон Неъматов. - Душанбе, 2003.

Przypisy 

Radzieccy archeolodzy
Radzieccy historycy
Odznaczeni Orderem Przyjaźni (Tadżykistan)
Tadżycy
Urodzeni w 1927
Zmarli w 2011